Saint Francis nebo zkráceně St. Francis může znamenat:

 město v USA
 Saint Francis (Arkansas)
 Saint Francis (Kansas)
 Saint Francis (Maine)
 Saint Francis (Wisconsin)

 řeka v USA
 Saint Francis (přítok Mississippi) — řeka v USA, přítok Mississippi
 Saint Francis (přítok Saint John) — řeka v Severní Americe na hranicích Kanady a USA, přítok řeky Saint John
 Saint Francis (přítok Elku) — řeka v USA, přítok Elku

Související články 
 svatý František
 řeka svatého Františka